Dit is een lijst van planetoïden 105101-105200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105101 - || 2000 LL9 || 5 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105102 - || 2000 LA11 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105103 - || 2000 LD11 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105104 - || 2000 LJ11 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105105 - || 2000 LH14 || 6 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105106 - || 2000 LS14 || 7 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105107 - || 2000 LY14 || 2 juni 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 105108 - || 2000 LS15 || 7 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105109 - || 2000 LX15 || 1 juni 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105110 - || 2000 LT16 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105111 - || 2000 LP19 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105112 - || 2000 LS19 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105113 - || 2000 LX20 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105114 - || 2000 LS21 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105115 - || 2000 LA22 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105116 - || 2000 LN22 || 6 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105117 - || 2000 LA24 || 1 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105118 - || 2000 LH24 || 1 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105119 - || 2000 LH26 || 1 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105120 - || 2000 LJ26 || 1 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105121 - || 2000 LS31 || 5 juni 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105122 - || 2000 LV31 || 5 juni 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105123 - || 2000 LZ34 || 1 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105124 - || 2000 LC35 || 1 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105125 - || 2000 LO36 || 1 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105126 - || 2000 ME1 || 24 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105127 - || 2000 MH1 || 25 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105128 - || 2000 MW1 || 27 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 105129 - || 2000 MH2 || 29 juni 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 105130 - || 2000 MJ2 || 24 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 105131 - || 2000 MD3 || 29 juni 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 105132 - || 2000 MJ3 || 24 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105133 - || 2000 NA || 1 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105134 - || 2000 NS1 || 3 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105135 - || 2000 NT1 || 4 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105136 - || 2000 NB4 || 3 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105137 - || 2000 NA6 || 8 juli 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 105138 - || 2000 NP6 || 4 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105139 - || 2000 NA7 || 4 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105140 - || 2000 NL10 || 10 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105141 - || 2000 NF11 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105142 - || 2000 NA12 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105143 - || 2000 NJ12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105144 - || 2000 NR12 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105145 - || 2000 NP14 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105146 - || 2000 NB15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105147 - || 2000 NH15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105148 - || 2000 NL17 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105149 - || 2000 NA19 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105150 - || 2000 NB20 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105151 - || 2000 NQ22 || 7 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105152 - || 2000 NV24 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105153 - || 2000 NS25 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105154 - || 2000 NA26 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105155 - || 2000 NG26 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105156 - || 2000 NW26 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105157 - || 2000 NA28 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105158 - || 2000 OL || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105159 - || 2000 OQ5 || 24 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105160 - || 2000 OU5 || 24 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105161 - || 2000 OA6 || 24 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105162 - || 2000 OZ8 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105163 - || 2000 OW11 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105164 - || 2000 OM12 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105165 - || 2000 OQ12 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105166 - || 2000 OU12 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105167 - || 2000 OT13 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105168 - || 2000 OU14 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105169 - || 2000 OC15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105170 - || 2000 OK15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105171 - || 2000 OA19 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105172 - || 2000 OS20 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105173 - || 2000 OJ22 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105174 - || 2000 OK22 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105175 - || 2000 OO22 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105176 - || 2000 OW25 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105177 - || 2000 OA27 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105178 - || 2000 ON27 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105179 - || 2000 OP28 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105180 - || 2000 OK29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105181 - || 2000 OS29 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105182 - || 2000 OF30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105183 - || 2000 OO30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105184 - || 2000 OZ30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105185 - || 2000 OG31 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105186 - || 2000 OO31 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105187 - || 2000 OC33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105188 - || 2000 OR33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105189 - || 2000 OW34 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105190 - || 2000 OZ34 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105191 - || 2000 ON35 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105192 - || 2000 OV37 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105193 - || 2000 OY37 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105194 - || 2000 OA38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105195 - || 2000 OD38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105196 - || 2000 OT38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105197 - || 2000 OY38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105198 - || 2000 OO39 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105199 - || 2000 OR39 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105200 - || 2000 OD40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten